Ovde su predstavljene najsjajnije zvezde na nebu, poređane po prividnoj zvezdanoj veličini. Predstavljene vrednosti su dobijene preko Hipparcos sky survey. Promenljive zvezde su označene sa var. Kod dvojnih zvezda označen je sjaj samo sjajnije komponente.

Vidi još 
Spisak najbližih zvezda

Звезде
Спискови везани за астрономију